Pahoroides är ett släkte av spindlar. Pahoroides ingår i familjen Synotaxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Pahoroides